Port Fouad je grad u Egiptu. Nalazi se na obali Sueskog kanala, preko kanala nasuprot Port Saidu. 

Nastao je uglavnom kao rezultat prenaseljavanja Port Saida. Smatra ga se gradom bliznacem Port Saidu, što se vidi iz činjenice da Port Fouad nema pravo gradsko središte. 

Port Fouad je zadnji egipatski grad koji je dobio ime po kralju.

S Port Saidom je spojen trajektnim vezama koje su cjelodnevne.

Gradovi u Egiptu